Sojuz-2 může být:

 Sojuz 2 – druhý let nepilotované kosmické lodi
 Sojuz 2 – rodina nosných raket